Adelphi puede referirse a:

Geografía
Adelphi (Jamaica)
Adelphi (Londres)
 Adelphi (Guyana)
Adelphi (Iowa)
Adelphi (Maryland)
Adelphi (Nueva York)
Adelphi (Ohio)
Adelphi (Texas)